Hipostaza – pojęcie z zakresu biologii o dwóch znaczeniach:
 w genetyce – zjawisko polegające na nieprzejawianiu się cechy warunkowanej przez określony gen (gen hipostatyczny) wskutek maskującego działania genu z innej pary alleli (gen epistatyczny, supresor);
 w botanice – grupa wyróżniających się komórek o niewyjaśnionej jak dotąd funkcji, zlokalizowanych w chalazie zalążka, w nasadowej części ośrodka o zdrewniałych lub skorkowaciałych ścianach.

Przypisy 

Anatomia roślin
Genetyka